Tiền Phong (Mê Linh, Hanoi)
 Tiền Phong (Thường Tín, Hanoi)
 Tiền Phong (Nghệ An)
 Tiền Phong (Thái Bình)
 Tiền Phong (Bắc Giang)
 Tiền Phong (Hưng Yên)
 Tiền Phong (Hòa Bình)
 Tiền Phong (Hải Dương)
 Tiền Phong (Quảng Ninh)
 Tiền Phong (Hải Phòng)